Molcho ist der Familienname folgender Personen:

 Haya Molcho (* 1955), israelische Köchin und Gastronomin
 Salomon Molcho (1500–1532), portugiesischer Gerichtsschreiber und Märtyrer
 Samy Molcho (* 1936), israelischer Pantomime

Siehe auch:
 Molchow